BRP steht für:
 Berufsreifeprüfung, diverse Schulabschlüsse
 Bombardier Recreational Products, kanadische Firma 
 British Racing Partnership, ehemaliges Formel-1-Team
 Bruttoregionalprodukt, Wirtschaftsindikator
 Biaru Airport (IATA-Code), Flughafen von Biaru, Gulf Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

brp steht für:
 Barapasi (ISO-639-3-Code), eine der Geelvink-Bay-Sprachen im Regierungsbezirk Mamberamo Raya, Papua, Indonesien

Abkürzung